

Patronymes 
Benzelius est un nom de famille notamment porté par:

 Carl Jesper Benzelius (1714-1793), professeur et évêque suédois.
 Erik Benzelius l'Ancien (1632-1709), professeur et archevêque suédois.
 Erik Benzelius le Jeune (1675-1743), théologien et archevêque suédois.
 Henric Benzelius (1689-1758), archevêque suédois.
Jacob Benzelius (1683-1747), archevêque suédois.
Mathias Benzelius (1713-1791), anobli sous le nom de Mathias Benzelstierna, fonctionnaire et éditeur suédois.

Homonymie
Homonymie de nom de famille
Patronyme suédois